Max Brand (schrijver), Amerikaans schrijver
Max Brand (voetballer), Zwitsers voetballer